Cette liste reprend les 614 joueurs de football qui ont évolué au Saint-Trond VV depuis la fondation du club.

Date de mise à jour des joueurs :  // mise à jou des statistiques :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

Y

Z

Annexes

Sources 
 
  Fiche du club sur WorldFootball

Saint-Trond
K Saint-Trond VV